Санта Елоиса има више значења:

 Санта Елоиса (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елоиса (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елоиса (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елоиса (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елоиса, Ел Саузал (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику